Il Caversham International Tennis Tournament 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Jersey in Gran Bretagna dal 10 al 16 novembre 2008 su campi in cemento indoor e aveva un montepremi di €30 000+H.

Vincitori

Singolare

 Adrian Mannarino ha battuto in finale  Andreas Beck 7–6(4), 7–6(4)

Doppio

 Colin Fleming /  Kenneth Skupski hanno battuto in finale  Chris Guccione /  Marcio Torres 6–3, 6–2

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008